Сербська Суперліга 2019—2020 років — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Чемпіоном вшосте стала Црвена Звезда.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 15 березня по 29 травня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2020
Сербія
Сербія
2019 у сербському спорті
2020 у сербському спорті